Dabu steht für:

 Dabu (Meizhou) (大埔县), einen Kreis der bezirksfreien Stadt Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dabu (Liucheng) (大埔镇), eine Großgemeinde im Kreis Liucheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 (3611) Dabu, einen Asteroiden

Siehe auch
 Dapu (Chiayi), eine Landgemeinde in Taiwan
 Tai Po District, (), ein Stadtteil Hongkongs